

События 
 Консулы Маний Валерий Максим Мессала (патриций) и Маний Отацилий Красс (плебей). Диктатор (№ 71) Гней Фульвий Максим Центумал.
 Клавдий нанёс сильное поражение Ганнону и Гиерону под стенами Мессаны. Гиерон переходит на сторону Рима. Договор Гиерона с Римом. Римляне теснили карфагенян.
 263—241 — Царь Пергама Эвмен I. Племянник Филетера. Заставил галатов отступить от моря вглубь страны.
 Антиох начинает войну с Эвменом.

Родились 
 Антигон III Досон — царь Македонии из династии Антигонидов.
 Гай Атилий Регул — древнеримский военачальник и государственный деятель.
 Марк Атилий Регул (консул 227 года до н. э.).

Скончались 
 Зенон Китийский — древнегреческий философ, основоположник стоической школы.
 Филетер — пергамский правитель и основатель династии Атталидов.

См. также

Примечания